Lamborghini bezeichnet:

 Lamborghini, einen Automobilhersteller
 Lamborghini Trattori, einen Traktorenhersteller
 Lamborghini Engineering, einen Motoren- und Chassishersteller der Formel 1

Lamborghini ist der Familienname folgender Personen:

 Elettra Lamborghini (* 1994), italienische TV-Persönlichkeit und Sängerin
 Ferruccio Lamborghini (1916–1993), italienischer Ingenieur, Unternehmer, Auto- und Hubschrauberkonstrukteur, Vater der Automarke Lamborghini und Winzer
 Ferruccio Lamborghini (Rennfahrer) (* 1991), italienischer Motorradrennfahrer
 Leónidas Lamborghini (1927–2009), argentinischer Schriftsteller 
 Osvaldo Lamborghini (1940–1985), argentinischer Schriftsteller